Příjmení Cejnar nosí více významných osobností:

 František Cejnar (1895–1948) – československý fotbalový rozhodčí
 Jan Baptista Cejnar (1776–1849) – písmák
 Zbyněk Cejnar (* 1961) – český podnikatel